Гран-при Италии 2013 года (официально 2013 Formula 1 Gran Premio d’Italia) — автогонка, двенадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и 64-й Гран-при Италии в истории «Формулы-1»), проходивший с 6 по 8 сентября на трассе «Монца», Монца, Италия.

Победителем гонки — в шестой раз в сезоне и 32-й раз в карьере — стал обладатель поул-позиции Себастьян Феттель (Red Bull). Вторым финишировал Фернандо Алонсо (Ferrari), уступив победителю 5,467 сек., третье место завоевал ещё один пилот команды Red Bull Марк Уэббер, уступивший Феттелю 6,350 сек. Автором «быстрого круга» стал Льюис Хэмилтон (Mercedes) — 1:25,849 (51-й круг, 242,924 км/ч).
   
По итогам этого Гран-при произошли изменения в итоговом положении некоторых команд в Кубке конструкторов: команда Ferrari переместилась вверх — с третьей позиции на вторую, команда Mercedes, соответственно, опустилась со второй позиции на третью.
 
Предыдущий Гран-при Италии «Формулы-1» проходил с 7 по 9 сентября  года на этой же трассе.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 
Погодные условия: солнечно, сухо. Воздух: +30…31 °C, трасса: +42…45 °C.

|}
Примечания
  — Решением стюардов Гран-при Италии, Адриан Сутиль наказан потерей трёх стартовых позиций в гонке — за блокировку Льюиса Хэмилтона в 11-м повороте (Curva Parabolica'') во время второй части квалификации.

Гонка 

|-
! colspan=13|Источник
|}

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 40-й поул Себастьяна Феттеля
 50-й поул команды Red Bull
 13-й быстрый круг Льюиса Хэмилтона
 13-й быстрый круг команды Mercedes
 32-я победа Себастьяна Феттеля
 40-я победа команды Red Bull
 500-е очко, завоёванное Нико Росбергом
 50-й старт Нико Хюлькенберга
 60-й подряд финиш команды Ferrari в очковой зоне
 3 000-е очко, завоёванное бразильскими пилотами
 300-й подиум немецких пилотов
 300-й подиум шин Pirelli
Выборка сделана на основе данных, опубликованных ресурсом StatsF1

Примечания

Ссылки 
 
 
 Подробное описание хода гонки
 Смена шин на дистанции

Гран-при Италии